Пелотас:

 Пелотас — город и муниципалитет в Бразилии.
 Пелотас — река в Южной Америке.
 Пелотас — микрорегион в Бразилии.
 «Пелотас» — бразильский футбольный клуб.